Сембоку — топоним в Японии.
 Сембоку — город, расположенный в восточной части префектуры Акита.
 Сембоку — уезд в префектуре Акита.
 Сембоку — уезд в префектуре Осака.